Carl Rosenblad (né le ) à Västervik en Suède est un ancien pilote de course automobile suèdois qui a participé à des épreuves d'endurance aux mains de voitures de Grand tourisme ou des Sport-prototype dans épreuves telles que les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Daytona.

Carrière

Palmarès

Résultats aux 24 Heures du Mans

Résultats aux 24 Heures de Daytona

Notes et références

Liens externes 

 ;
 
 
 
  Carl Rosenblad sur driverdb.com
  Carl Rosenblad sur motorsportmagazine.com
  Carl Rosenblad sur racingsportscars.com

Naissance en avril 1969
Pilote automobile suédois
Pilote des 24 Heures du Mans
Pilote des 24 Heures de Daytona
Pilote des 24 Heures de Spa